Die Liste von Synagogen in Ungarn enthält ehemalige und bestehende Synagogen in Ungarn, die zumindest als Gebäude noch vorhanden sind. Bei dem Erbauungsjahr ist das Jahr der Fertigstellung angegeben; bei den kursiv dargestellten Jahreszahlen handelt es sich um ungefähre Werte.

Für Synagogen in Budapest siehe die Liste der Synagogen in Budapest.

Navigation: A B C D E G H K M O P S T V Z

Weblinks 
  – judaica.cz. Bilder alter Postkarten.
 Historic Synagogues of Europe, Datenbank zu 3.320 bestehenden und historischen Synagogen in Europa, mit interaktiver Karte

Literatur 
 Rudolf Klein: Synagogues in Hungary 1782–1918. Genealogy, Typology and Architectural Significance. TERC, Budapest 2017, ISBN 978-615-5445-08-8.

 
Ungarn|